Tuanjie Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tuanjie (socken i Kina, Chongqing), 
 Tuanjie (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 41,14, long 107,30), 
 Tuanjie (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 44,08, long 122,96), 
 Tuanjie (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 47,97, long 122,79), 
 Tuanjie (socken i Kina, Heilongjiang, lat 48,59, long 126,03), 
 Tuanjie (socken i Kina, Yunnan), 
 Tuanjie Xiang (socken i Kina), Xinjiang, 
 Tuanjie (socken i Kina, Sichuan, lat 28,99, long 102,65), 
 Tuanjie (socken i Kina, Sichuan, lat 30,69, long 106,26), 

Robotskapade Kinaförgreningar